Android, emberszabású robot
 Android, operációs rendszer
 Android Sci-Fi és Fantasy Magazin